Cappella di Santa Monica (Napoli)
 Cappella di Santa Monica (Roma)
 Chiesa di Santa Monica – Ferrara
 Chiesa di Santa Monica – Firenze
 Chiesa di Santa Monica – Ostia